Benthaster är ett släkte av sjöstjärnor. Benthaster ingår i familjen knubbsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knubbsjöstjärnor
Benthaster